Kami jezik može označavati:

Kami (bantu jezik), jezik iz Tanzanije.
Kami (nupoid jezik), jezik iz Nigerije.